Национальный парк Сагарма́тха () находится в Гималаях на территории Непала, к северо-востоку от столицы Катманду, в провинции 1, районе Солукхумбу.

Территория занимает 1148 км² экологической зоны Гималаев. Статус национального парка присвоен в июле 1976 года.

География 
Парк состоит в основном из пересечённых труднопроходимых земель и ущелий Верхних Гималаев.
Высота территорий колеблется от 2845 м (Монжо) до 8848 м (гора Сагарматха) над уровнем моря.

На территории парка находятся следующие вершины (из них 3 восьмитысячника):

Парк включает верхние бассейны системы рек Дудх-Коси и Бхот Коси.

В восточной части парка на высоте 5 км над уровнем моря располагается одно из наиболее быстрорастущих и опасных гималайский озёр — Имджа-Цо.

Крупнейшие населённые пункты: Намче-Базар, Кумджунг, Доле, Мочермо, Тьянгбоче, Пангбоче, Монжо, Периче.

Этимология 
В переводе с непальского «Сагарматха» означает «Мать богов».

Примечания

См. также 
 Восточногималайские альпийские луга и кустарники

Ссылки 
 

Сагарматха
Всемирное наследие в Непале
Национальные парки Непала
Гималаи